Golubović  est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Mira Golubović (1976-) ancienne joueuse de volley-ball serbe ;
 Petar Golubović (1994-), footballeur serbe ;
 Predrag Golubović (1935-1994), réalisateur yougoslave ;
 Srdan Golubović (1972-), réalisateur, scénariste et producteur serbe ;
 Svetislav Golubović  (1917-1942), figure de la lutte de libération nationale de la Yougoslavie ;
 Vladimir Golubović (1986-), joueur de basket-ball serbo-monténégrin.